

Patronyme

 Auguste Gallais (1797-1838), pharmacien français, créateur avec son oncle Sulpice Debauve (1757-1836) de la chocolaterie Debauve & Gallais.
 Daniel Gallais (né en 1951), peintre, lithographe et décorateur de théâtre.
 Jean-Pierre Gallais (1756-1820), littérateur et publiciste français.
 Pierre Gallais (1929-2001), médiéviste français.
 Xavier Gallais (né en 1976), acteur français.

Langue régionale
Gallais est un autre nom du gallo, une langue romane parlée dans l'ouest de la France, dont la variante appelée gallèse en Bretagne.

Références

Patronyme normand